Das Challenge Bell 2009 war die 17. Ausgabe des Damentennisturniers in Québec, Kanada. Das Hallenturnier (Teppich) der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2009 und fand parallel zum Guangzhou International Women's Open in China vom 14. bis zum 20. September 2009 statt.

Titelverteidigerinnen waren Nadja Petrowa im Einzel und die Paarung Anna-Lena Grönefeld/Vania King im Doppel.

Das Einzelfinale gewann Melinda Czink gegen Lucie Šafářová mit 4:6, 6:3, 7:5; im Doppel setzten sich Vania King und Barbora Záhlavová-Strýcová im Endspiel gegen die Paarung Sofia Arvidsson/Séverine Brémond mit 6:1 und 6:3 durch.

Qualifikation

Einzel

Wildcard 
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:
  Heidi El Tabakh
  Bethanie Mattek-Sands
  Rebecca Marino

Qualifikation 
Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld gespielt:
  Anna Tatischwili
  Mallory Cecil
  Lilia Osterloh
  Amra Sadiković

Folgende Spielerinnen kamen über die Lucky Loser Regel in das Hauptfeld:
  Olga Putschkowa

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Bemerkenswertes 
 Sabine Lisicki musste wegen einer Fußverletzung, die sie sich bei den US Open 2009 in der zweiten Runde zugezogen hatte, absagen.
 Nadja Petrowa gab wegen einer Viruserkrankung im Viertelfinale auf.

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in der Stadt Québec